Arquivos online de imagens históricas:

Alamy search Their home page claims to represent more than 16 million images.
Arenapal : The Performing Arts Image Library  An extensive and ever-growing archive of opera, theatre, classical music, rock/pop/jazz, dance and ballet images take a look
Associated Press AP photo archive
Bain News Service via Library of Congress at Flickr here
California State University, Northridge, Oviatt Library Digital Collections
Can Stock Photo 
Chicago Daily News (1902-1933) collection of over 55,000 images on glass plate negatives here
Corbis search
Cutcaster search Their homepage claims to be the first dynamic marketplace for licensing historical user-generated content.
The Dartmoor Archive
DVA Gallery
Flickr Commons
Fotegrafik A large collection focused mainly on Asian subjects, culture and places.
Fotosearch 
Gallerystock
Getty Images
Graphic Leftovers  Collection of more than 270,000 unique, hand-picked royalty free photos and vector illustrations
Life magazine search
Library of Congress: Prints and Photographs Division
Library of Congress: Historic American Buildings Survey (HABS), Historic American Engineering Record (HAER), and Historic American Landscapes Survey
Lived In Images: Home and Architecture Images
Los Angeles Public Library: LAPL Photogrphic Collection
National Geographic Image Collection (1888-Present) collection of more than 10 million digital images, transparencies, b&w prints, early auto chromes, and pieces of original artwork here
New York Daily News (1880-2007) DailyNewsPix is the online photo archive of the New York Daily News with photographs dating back to 1880. search 
New York Public Library
New York Times
PastScape - Royalty Free heritage & landscape stock photography
Fotographia - Royalty Free Indian stock photography
Photl.com Photo laboratory Photo laboratory photl.com is the owner and distributor of the largest collection of exclusive free photos (Free Stock Photo Images) of high resolution for commercial purposes. All the photo images are subject to extended license on usage (Extended Royalty Free). They are absolutely free and are intended to be used in commercial activity.
PhotoXpress - Large resource of stock photos, royalty free.  The website has over 6.5 million images to date (2010).
Time (magazine) 
Shrelp Shrelp Skateboard Stock Archive of Skateboard stock photography.
TRANSTOCK search Images of all types of transportation. Mainly automotive but also includes motorcycles, aircraft and even nautical images.
Trevillion Images  Beautiful creative stock photography, with all subjects covered.
United Press International (1907-2007) search
University of Southern California Libraries:  digital collections
1000BANANAS search Royalty free photos of fruits, vegetables, herbs, spices....

Referências

Ver também
 Lista de acervos online de jornais
 Lista de acervos online de revistas
 Commons:Recursos Multimédia de utilização livre

Bibliotecas digitais
acervos online de imagens
Sites de fotografia